El duque Federico II de Mecklemburgo-Schwerin, llamado el Piadoso (; 9 de noviembre de 1717 - 21 de abril de 1785) fue duque de Mecklemburgo-Schwerin desde 1756 hasta su muerte.

Primeros años 
Federico nació en Schwerin, siendo hijo del duque Cristián Luis II de Mecklemburgo y de su esposa, la duquesa Gustavina Carolina de Mecklemburgo-Strelitz.

En su infancia y juventud su tía abuela la duquesa Augusta de Mecklemburgo-Schwerin tuvo gran influencia en el desarrollo intelectual y espiritual de Federico, esencialmente en impulsarle las creencias del Pietismo.

Duque de Mecklemburgo-Schwerin 
Después de la muerte de su padre en 1756, Federico asumió el gobierno del ducado. Poco después de su ascensión el país se vio envuelto en la Guerra de los Siete Años.

Federico fue un seguidor del Pietismo. Alentó el sistema escolar, promovió la fabricación textil y abolió la tortura. En 1764 trasladó su residencia desde Schwerin al palacio de Ludwigslust. En 1765 ordenó la construcción de la iglesia Imperial (completada en 1770, ahora iglesia de la Ciudad) por el arquitecto Johann Joachim Busch, y continuó la ampliación del palacio Ludwigslust entre 1772 y 1776.

Matrimonio 
Federico contrajo matrimonio el 2 de marzo de 1746 en Schwedt con la duquesa Luisa Federica de Wurtemberg, hija del príncipe heredero Federico Luis de Wurtemberg, y su esposa la margravina Enriqueta María de Brandeburgo-Schwedt. Tuvieron cuatro hijos, que murieron en la infancia.

A su muerte, el ducado fue heredado por su sobrino el Federico Francisco, un hijo de su hermano Luis.

Ancestros

Referencias 
Genealogics - Leo van de Pas - Friedrich, Herzog von Mecklenburg-Schwerin
Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1956
Het Groothertogelijk Huis Mecklenburg, Bergen-op-Zoom, 1901–1902, Juten, W. J. F., Reference: 106

Duques de Mecklemburgo-Schwerin del siglo XVIII
Nacidos en Schwerin